Большое Кузьминское — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Кузьминское — село в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Большое Кузьминское — деревня в Первомайском районе Ярославской области.